El Condado de Albany es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Albany (Nueva York)
 Condado de Albany (Wyoming)